Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Ángel Giménez e Jairo Velasco, Sr. 6-4, 7-5

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (campioni)
 Ángel Giménez /  Jairo Velasco, Sr. (finale)

 José Luis Clerc /  Belus Prajoux (semifinali)
 David Carter /  John James (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1980